Chillicothe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chillicothe Township (Illinois)
 Chillicothe Township (Missouri)